U19-Europamästerskapet i fotboll 2016 var den 15:e upplagan av U19-Europamästerskapet i fotboll, och turneringen spelades i Tyskland mellan den 11 och 24 juli. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1997 tilläts deltaga i turneringen. Tyskland utvaldes som värdnationen av Uefa den 20 mars 2012.

Frankrike vann finalen mot Italien. Detta var landets åttonde titel.

Arenor

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff
Vinnarna kvalificerar sig för U20-världsmästerskapet i fotboll 2017.

Semifinaler

Final

Referenser

2016
Fotboll i Tyskland
Fotbollsåret 2016
2016 i Tyskland